Оулуский университет (, ) — университет, расположенный в городе Оулу, один из крупнейших университетов Финляндии. Университет был основан в 1958 году. В университете обучается около 16000 студентов и работает 2800 сотрудников, более 200 из которых являются профессорами; обладает исключительно широкой академической базой.

В 2012 году университет находился на втором месте на национальном уровне в соответствии с академическим рейтингом мировых университетов. В 2013 году в рейтинге авторитетной британской компании QS Quacquarelli Symonds университет занимал 253 место среди лучших университетов мира.

Университет г. Оулу — международный научный центр, известный высоким качеством образования и исследований. Факультеты университета тесно сотрудничают с научно-исследовательскими подразделениями многих компаний. Данное сотрудничество является гарантом того, что знания, полученные в процессе обучения, соответствуют новейшим мировым тенденциям. В университете обучается более тысячи иностранных студентов. При биологическом отделении действует ботанический сад.

Оулу — один из самых динамично развивающихся городов Финляндии, шестой по величине. Он известен своими квалифицированными специалистами, высоким качеством услуг и разносторонней структурой промышленности и бизнеса. Оулу является центром высоких технологий, в котором сосредоточены многие международные компании.

История 
 1919 — Оулу Колледж Ассоциация была основана для управления созданием университета в городе
 1958 — Акт об основании Университета Оулу
 1959 — Университет начинает своё функционирование. Факультет философии (программ в области биологии и математики), факультет технологии (архитектуры, гражданского и промышленного строительства) и Оулу Педагогическая Школа
 1960 — Медицинский факультет
 1965 — Обучение начинается в гуманитарном факультете
 1965 — Отделы электротехники и машиностроения добавлены в технологический факультет
 1972 — гуманитарный факультет и факультет естественных наук созданы при разделении факультета философии
 1974 — факультет образования
 1985 — профессура в области телекоммуникационных технологий создана на базе факультета технологии
 1994 — биотехнологии, информационные технологии и проблемы Севера определены как приоритетные области
 2000 — Основание факультета экономики и бизнес администрирования
 2006 — Центр микро-и нанотехнологий
 2007 — Оулу Школа горного дела
 2008 — Мартти Ахтисаари Институт мировой экономики и бизнеса
 2009 — Центр Интернет Мастерства (CIE)
 2010 — новый Закон об университетах, новые приоритетные области
 2011 — центр микроскопии и нанотехнологий основан путём объединения центра микро-и нанотехнологий и института электронной микроскопии
 2011 — Высшая школа Университета Оулу (от 1.8.2011)

Факультеты 
 педагогический факультет
 факультет бизнеса и экономики
 медицинский факультет
 факультет естественных наук
 технологический факультет
 гуманитарный факультет

Обучение 
Университет города Оулу предлагает следующие программы для получения учебной степени магистра , преподаваемые на английском языке:

 Архитектурный дизайн (Architectural Design)
 Астрономия и физика космоса (Astronomy and Space Physics)
 Биомедицинская инженерия (Biomedical Engineering)
 Инженерия окружающей среды (Environmental Engineering)
 Компьютерное зрение и обработка сигналов (Computer Vision and Signal Processing)
 Экология и популяционная генетика (Ecology and Population Genetics)
 Образование и глобализация (Education and Globalisation)
 Финансы (Finance)
 Финансовая и административная отчетность (Financial and Management Accounting)
 Здоровье и благополучие в Циркумполярном регионе (Health and Wellbeing in the Circumpolar Area)
 Международный бизнес менеджмент (International Business Management)
 Обучение, образование и технологии (Learning, Education and Technology)
 Магнитный резонанс в материалах (Magnetic Resonance in Materials)
 Белковые структуры и биотехнологии (Protein Science and Biotechnology)
 Разработка программного обеспечения, систем и сервисов в глобальной среде (Software, Systems and Services Development in Global Environment)
 Синхротронное излучение и физика ускорителей (Synchrotron Radiation Based Science and Accelerator Physics)
 Инженерия беспроводной связи (Wireless Communications Engineering)
 Экономическая геология (Economic Geology)

Услуги для студентов
 Индивидуальный образовательный план
 Персональный тьютор
 Студенческое жилье квартирного типа
 Новейшее оборудование и пособия для поступления
 Медицинские услуги
 Студенческие организации
 Спортивный клуб
 Кумми-семья программа

Докторантура

После получения степени магистра в университете города Оулу, выпускник имеет право продолжить обучения в докторантуре (PhD обучение). Каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке с представителями факультета. Университет работает в 70 областях исследований. В то же время, четыре основных области исследований включают:
 Информационные технологии (компьютерное зрение, беспроводные сети, высокоскоростная электроника и фотоника, биомедицинская инженерия, информационные системы и программное обеспечение)
 Бионауки и здоровье (исследования внеклеточной матрицы, исследования сердечно-сосудистых заболеваний, структуры ферментов и метаболические исследования, гены и окружающая среда)
 Культурная идентичность и взаимодействие (Культурная идентичность и взаимодействие, язык, образование и взаимодействие)
 Окружающая среда, природные ресурсы и материалы (Вопросы охраны окружающей среды, природных ресурсов и экономии энергии, материаловедения, свойства и поведения материи, катализаторов и инновационных материалов; моделирование и вычислительные науки)

Карьера

Служба профессиональной деятельности университета предлагает студентам услуги по индивидуальному планированию карьеры, оказывает помощь в составлении резюме и разработке стратегии поиска работы. Научно-исследовательские институты, такие, как CWC, Infotech, Biocenter Oulu и Thule предлагают возможности для академической карьеры. Сотрудничество между университетом, городом, научно-исследовательскими институтами и бизнес-сферой является обширным и продуктивным.

Численность студентов в 2012 году составляла 15 880 человек, а преподавательская корпорация — 3 тысячи человек.

Примечания

Литература 
 Julku, L., Julku. K. 1983. Oulun yliopiston perustamisen historia 1905—1958. Studia Historica Septentrionalia 6. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi. Painopaikka: Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva, Oulu. ISBN 951-95472-6-6, ISBN 951-95472-5-8
 Salo, M., Lackman, M. 1998. Oulun yliopiston historia 1958—1993. Julkaisija: Oulun yliopisto. Painopaikka: Kainuun Sanomain Kirjapaino, Kajaani. ISBN 951-42-5017-6
 Salo, M. 2003. Pohjoinen Alma Mater. Oulun yliopisto osana korkeakoululaitosta ja yhteiskuntaa perustamisvaiheista vuoteen 2000. Studia Historica Septentrionalia 42. Julkaisija: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys, Rovaniemi. Painopaikka: Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 952-9888-21-X

Ссылки 
 
 Официальный сайт Университета Оулу